The Spoilers (1914), een Amerikaanse film onder regie van Colin Campbell
The Spoilers (1923), een Amerikaanse film onder regie van Lambert Hillyer
The Spoilers (1930), een Amerikaanse film onder regie van Edwin Carewe
The Spoilers (1942), een Amerikaanse film onder regie van Ray Enright
The Spoilers (1955), een Amerikaanse film onder regie van Jesse Hibbs